Biografies: 
 Bulb (senador), senador roma
 Gai Atili Bulb, magistrat romà
 Anatomia vegetal: bulb, òrgan, generalment subterrani, format per fulles carnoses i una tija molt curta i del que surten les arrels de determinades plantes
 Anatomia animal:
 Bulb copulador, òrgans copuladors de l'aranya mascle, situats en l'últim segment dels pedipalps 
 Bulb olfactori, estructura del prosencèfal de vertebrats implicada en la percepció d'olors
 Bulb raquidi, estructura del romboencèfal, una vesícula primitiva del sistema nerviós central, situada per sobre de la medul·la espinal i que és pràcticament la continuació d'aquesta
 Miscel·lània:
 Bulb de proa, protuberància a la proa del vaixell que exerceix la seva finalitat submergida dins l'aigua, evitant que es formi l'ona de proa
 Bulb galàctic, grup central d'estrelles que es troba en la majoria de les galàxies espirals
 Mode bulb, forma de controlar manualment les velocitats lentes, obrint i tancant l'obturador d'una càmera fotogràfica 
 International Bulb Society, societat internacional dedicada a informar el públic sobre la ciència, el cultiu, la conservació i la botànica de les plantes bulboses fundada el 1933